HRZ steht für:
 Hochschulrechenzentrum
 Horizontina Airport (IATA-Code), Flughafen von Horizontina, Rio Grande do Sul, Brasilien

hrz steht für:
 Harzandi (ISO-639-3-Code), Dialekt der Nordwest-Iranischen Tati-Sprache

Abkürzung